Lista de papas com o nome de Estêvão

 023  Santo Estêvão I  ~ (254? - 257?)
 092  Papa Estêvão II  ~ (752)
 093  Santo Estêvão III ~ (752 - 757)
 095  Papa Estêvão IV ~ (767 - 772)
 098  Papa Estêvão V ~ (816 - 817)
 111  Papa Estêvão VI ~ (885 - 891)
 114  Papa Estêvão VII ~ (896 - 897)
 126  Papa Estêvão VIII ~ (929 - 931)
 129  Papa Estêvão IX ~ (939 - 942)
 156  Papa Estêvão X ~ (1057 - 1058) O.S.B.

A Igreja Católica não considera entre o número dos seus papas Estêvão II, por ter falecido apenas três dias após a eleição e, como tal, não ser coroado; como tal, oficialmente, existiram apenas nove papas com este nome (e um total de duzentos e sessenta e cinco, por oposição aos duzentos e sessenta seis considerados presentemente); daí teríamos a lista que se segue:

 023  Papa Estêvão I  ~ (254? - 257?)
 092  Papa Estêvão II ~ (752 - 757)
 094  Papa Estêvão III ~ (767 - 772)
 097  Papa Estêvão IV ~ (816 - 817)
 110  Papa Estêvão V ~ (885 - 891)
 113  Papa Estêvão VI ~ (896 - 897)
 125  Papa Estêvão VII ~ (929 - 931)
 128  Papa Estêvão VIII ~ (939 - 942)
 155  Papa Estêvão IX ~ (1057 - 1058)

A crítica histórica, porém, considera Estêvão II como um papa autêntico, mas reconhecendo a posição da historiografia do Vaticano, costuma por vezes colocar entre parênteses o ordinal correspondente aos papas Estêvão III a Estêvão X, considerando que Estêvão II nunca reinou, donde teríamos a lista seguinte:

 023  Papa Estêvão I  ~ (254? - 257?)
 092  Papa Estêvão II  ~ (752)
 093  Papa Estêvão III (II) ~ (752 - 757)
 095  Papa Estêvão IV (III) ~ (767 - 772)
 098  Papa Estêvão V (IV) ~ (816 - 817)
 111  Papa Estêvão VI (V) ~ (885 - 891)
 114  Papa Estêvão VII (VI) ~ (896 - 897)
 126  Papa Estêvão VIII (VII) ~ (929 - 931)
 129  Papa Estêvão IX (VIII) ~ (939 - 942)
 156  Papa Estêvão X (IX) ~ (1057 - 1058)

Ver também: Lista de papas

Desambiguação